

Sigle 
 Baltimore Museum of Art – museo statunitense

Codici 
 BMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bromma, Stoccolma, Svezia